Уча — река в Туркменском районе Ставропольского края, приток реки Айгурки, впадает в неё на 106-м километре по правому берегу, в 4 км восточнее хутора Поперечного Туркменского района. Истоком реки Уча являются родники в черте села Овощи. На реке обустроено несколько прудов.

Примечания 

Бассейн Восточного Маныча
Реки Ставропольского края